Die EFL League Two 2016/17 war die 13. Spielzeit der englischen EFL League Two als vierthöchste englische Spielklasse hinter der Premier League, der EFL Championship und der EFL League One sowie gleichzeitig die 25. Saison der dritthöchsten Spielklasse der English Football League nach Einführung der Premier League im Jahr 1992. Sie startete am 6. August 2016. Der letzte Spieltag war der 6. Mai 2017. Die drei bestplatzierten Vereine, der FC Portsmouth, Plymouth Argyle und die Doncaster Rovers, stiegen direkt in die EFL League One auf, die Vereine auf den Plätzen vier bis sieben spielten im Play-off-Modus um den vierten Aufstiegsplatz. Das Play-off-Endspiel gewann der FC Blackpool. Absteigen mussten Hartlepool United und Leyton Orient.

Abschlusstabelle

Play-off-Spiele

Torschützen

Weblinks 
 Offizielle Webseite der English Football League (englisch).
 Abschlusstabelle der Sky Bet League Two bei der BBC (englisch).

Fußballsaison 2016/17
2016 17